Wohnungseigentumsrecht steht für:

 Wohnungseigentumsrecht (Österreich)
 Wohnungseigentum (Deutschland)